Attilio Castrogiovanni, (1908-1978) militant indépendantiste sicilien
 Claudio Castrogiovanni (né en 1969), acteur italien ;
 Martin Castrogiovanni (né en 1981), joueur de rugby à XV italien.

Localité 
 Castrogiovanni est l'ancien nom de la ville sicilienne d'Enna.

Patronyme italien